Borah ist der Familienname folgender Personen: 
 Abigail Borah (* 1990), US-amerikanische Aktivistin
 Charles Borah (1906–1980), US-amerikanischer Leichtathlet
 William Borah (1865–1940), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bora